La palabra Balay, puede referirse a:

 Balay (casa en tagalo), casa u hogar referido al edificio en si.
Balay (cesto), cierto tipo de cesto de mimbre o de carrizo.
Balay (empresa), empresa española de electrodomésticos.
Balay (España), aldea española de la parroquia de Loureda, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Balay (mitología), dios de los infiernos en mitología.